Орзу:
 Орзу — село в Румунії, повіт Горж
 Орзу — смт в Таджикистані, Хатлонська область